Helen Burns – attrice 
Helen Burns – EP di Flea del 2012